

Astronomia
831 Stateira – asteroide della fascia principale

Opere
Statira – opera di Saverio Mercadante
La Statira – opera seria di Tommaso Albinoni
Statira principessa di Persia – dramma per musica di Francesco Cavalli

Persone
Statira – moglie di Artaserse II
Statira I – moglie di Dario III di Persia
Statira II – figlia di Dario III di Persia e seconda moglie di Alessandro Magno